W budownictwie
 ściana – element konstrukcyjny, przegroda, najczęściej pionowa, oddzielająca pomieszczenia pomiędzy sobą (ściany wewnętrzne) oraz od środowiska zewnętrznego (ściany zewnętrzne);
 ściana szachulcowa (mur pruski) – rodzaj ściany szkieletowej traktowanej jako element dekoracyjny;
 ściana kominowa
 ściana parawanowa
 ściana ogniowa, ściana przeciwpożarowa
 ściana osłonowa

W górnictwie
 ściana (górnictwo)

W geologii
 ściana – fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce to stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie;
 sztuczna ściana wspinaczkowa to obiekt przystosowany do wymagań wspinaczki albo specjalnie w tym celu zbudowany;

W matematyce i fizyce
 ściana – w stereometrii to jeden z wielokątów, które tworzą brzeg wielościanu;
 ściana – w teorii grafów to część płaszczyzny wyznaczonej przez krawędzie grafu planarnego;
 ściana Blocha
 ściana dyslokacji

W biologii
 ściana komórkowa – otoczka komórki o funkcji ochronnej i szkieletowej
 Ściana komórkowa bakterii

We wszechświecie
 Wielka Ściana
 Wielka Ściana Sloan

Inne znaczenia
 Ściana (ukr. Стіна, Stina) – wieś na Ukrainie w rejonie tomaszpilskim obwodu winnickiego, dawne miasteczko
 Ściana Płaczu (Mur Zachodni) – najświętsze miejsce judaizmu, jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość po Świątyni Jerozolimskiej.
 Ściana Wschodnia w Warszawie
 Ściana (film 1982) – film
 Ściana (film 2012) – film
 Ściana Czarownic – film
 Ściana – układ pionów w grze Go
 Czwarta ściana – teatr
 Sciana (także Ściana) – białoruski zespół muzyczny
 Ściana (sport) – to moment, w którym następują poważne zmiany metaboliczne w organizmie osoby, podczas długotrwałego wysiłku; pojęcie używane zwłaszcza w odniesieniu do biegów długodystansowych